Thal est un mot germanique signifiant Vallée (on le retrouve dans le terme géographique Talweg). Il entre dans la composition de nombreux noms de lieux dans l'aire linguistique germanique, ainsi que certains patronymes.

Toponyme

Allemagne 
 De nombreux lieux-dits se nomment Thal ; voir :de:Thal pour une liste.

Autriche 
 Thal est une commune en Styrie.
 Plusieurs lieux-dits se nomment également Thal ; voir :de:Thal pour une liste.

France 
 Thal-Drulingen, est une commune du département du Bas-Rhin.
 Thal-Marmoutier, est une commune du département du Bas-Rhin.

Toponymes composés 
 Baerenthal, est une commune du département de la Moselle.
 Siersthal, commune de la Moselle
 Meisenthal, commune de la Moselle

Pakistan 
 Le désert du Thal est une zone aride au Pendjab

Suisse 
 Thal est une commune suisse du canton de Saint-Gall
 Le district de Thal est un district du canton de Soleure

Patronyme
 Ron Thal (1969-) est un compositeur, chanteur et guitariste américain.

Botanique 
 Le trèfle de Thal est une plante gazonnante.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme